Iron Man kan syfta på:

 Iron Man (seriefigur) – en seriefigur av Marvel
 Iron Man (film) – en film från 2008 baserad på seriefiguren 
 Iron Man (sång) – en hårdrockslåt av Black Sabbath från albumet Paranoid
 Iron Man (musikalbum) – ett samlingsalbum av Black Sabbath

Se även
 Ironman – är en serie tävlingar i triathlon, särskilt den kända Ironman-VM på Hawaii